Генна́дий Фёдоров:
 Фёдоров, Геннадий Александрович (1909—1991) — коми писатель.
 Фёдоров, Геннадий Михайлович (род. 1949) — российский учёный в области экономической географии.